Die Grampians Trophy 2021 war ein Damen-Tennisturnier in Melbourne. Das Hartplatzturnier der Kategorie WTA 500 war Teil der WTA Tour 2021 und fand vom 3. bis 7. Februar 2021 gleichzeitig mit dem Gippsland Trophy 2021 und Yarra Valley Classic 2021 im Melbourne Park statt.

Dieses Turnier wurde erst auf Grund einer harten Quarantäne einiger Spielerinnen organisiert, die eigentlich bei einem der beiden anderen Turniere in dieser Woche antreten wollten. Sie reisten nach Melbourne in einem Flugzeug in dem nach der Ankunft mindestens ein Passagier positiv auf COVID-19 getestet wurde. Während dieser Quarantäne war es ihnen nicht möglich zu trainieren, da sie ihr Hotelzimmer nicht verlassen durften. Hiermit sollten auch diese Spielerinnen Spielpraxis für die Australian Open 2021 erhalten.

Nachdem ein Hotelmitarbeiter positiv auf COVID-19 getestet wurde in dem auch Spielerinnen untergebracht waren, fielen am Donnerstag, den 4. Februar 2021 alle Spiele aus. Am Folgetag wurde der Spielbetrieb mit einer Regeländerung wieder aufgenommen, die für den Rest des Turniers galt. Im dritten Satz hat ein Match-Tie-Break über den Spielausgang entschieden. Aufgrund der Spielunterbrechung vom Donnerstag und des Starts der Australian Open wurde kein Endspiel ausgetragen.

Die Grampians, mit der das Turnier warb, ist eine Region im australischen Staat Victoria, in dem auch der Grampians-Nationalpark liegt.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks

Einzelnachweise 

WTA Tour 2021
Tennisturnier in Melbourne